Список населённых пунктов Первомайского района Нижегородской области
 Список населённых пунктов Первомайского района Ярославской области